Робин Вене́ция Эллакотт () — частный детектив, героиня серии романов британской писательницы Джоан Роулинг (под псевдонимом Роберта Гэлбрейта). Дебютировала в романе «Зов кукушки» в 2013 году.

Вымышленная биография 
Робин Венеция Эллакотт родилась в Йоркшире, в семье Майкла Эллакотта и Линды Эллакотт. Была единственной дочерью в семье и росла с тремя братьями - Стивеном, Джонатаном и Мартином. Детство девушки было ничем непримечательным, но студенческие годы оказались трагическими. Во время учёбы в университете Робин подверглась изнасилованию и покушению на убийство: идя в своё общежитие от подруги, на неё напал мужчина в маске гориллы. Спастись ей удалось только при попытке нападавшего её задушить: девушка притворилась мёртвой. Далее в суде, она единственная смогла дать показания, в отличие от двух других подвёргшихся нападению ранее этим же человеком жертвах, против насильника. Робин запомнила непримечательные вещи на его лице: расширенный и будто застывший один зрачок и белое пятно под ухом - витилиго. Из-за происшествия ей пришлось бросить обучение. В этот период её парень Мэттью Канлифф, начинает тайные отношения с их с Робин общей подругой - Сарой Шедлок.

Характеристика

Внешность 
Эллакотт представляет собой высокую, длинноногую и стройную девушку. Особенно в её внешности выделяются волосы: длинные, светло-рыжие, также отдают малиновым цветом.

В повседневной жизни предпочитает носить джинсы и свитер.

Личность 
Робин отзывчивый и добрый человек. Всегда организована и в меру скромная. На людях проявляет себя с наилучшей стороны, хотя может иметь личную неприязнь. Часто негативно реагирует на семейные сборы, но в любом случае дорожит и поддерживает связь с семьёй.

В детективной деятельности Эллакотт особенно хороша в маскировке. Она удачно использует линзы, очки или же перекрашивание волос мелками. Помимо этого, её характер позволяет вбиваться людям в доверие, а владение йоркширским акцентом делать из себя другого человека.

Робин ценит дружбу с её партнёром - Кормораном Страйком. На протяжении их совместной работы она понимает, что чувствует что-то больше дружбы, но чтобы ничему не подвергать их отношения, девушка молчит об этом.

Библиография 
● Зов кукушки (2013)

● Шелкопряд (2014)

● На службе зла (2015)

● Смертельная белизна (2018)

● Дурная кровь (2020)

Экранизация 
В телесериале «Страйк», экранизирующем первые 4 книги из серии, роль Робин Эллакотт сыграла Холлидей Грейнджер.

Литература 
 ÁLVAREZ, ELENA AVANZAS. "MORE THAN A SECRETARY, MORE THAN A SIDEKICK: ROBIN ELLACOTT IN THE CORMORAN STRIKE SERIES BY ROBERT GALBRAITH." Contemporary Crime Fiction: Crossing Boundaries, Merging Genres (2021): 20-36

Примечания 

Джоан Роулинг
Персонажи детективной литературы